Ollerton – miasto w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Ollerton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Ollerton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)